Віє́йра (, «гребінець») — галісійська і португальська власна назви.

Прізвище 
 Антоніу Вієйра (; 1608—1697) — португальський священик-єзуїт, місіонер, оратор, письменник.
 Жуан Вієйра (;  1976) — португальський легкоатлет, призер чемпіонатів світу та Європи в спортивній ходьбі.
 Роналдо Вієйра (;  1998) — англійський футболіст.

Топоніми

Вієйра-ду-Міню — муніципалітет.
 Вієйра-ду-Міню (парафія)

Португальські прізвища